Das EmblemHealth Bronx Open 2010 war ein Tennisturnier für Damen im Stadtteil Bronx, New York City. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 23. bis 29. August 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in der Bronx